

Patronyme
 Jean Lekeux (1894-1961): homme politique belge.
 Martial Lekeux (1884-1962): prêtre franciscain et écrivain belge de langue française.
 Pierre Lekeux (1960- ): comédien et professeur d'art dramatique belge.

Voir aussi 
 

Patronyme wallon